Klinger è un cognome portato da:
Friedrich Maximilian Klinger, scrittore e drammaturgo tedesco
Max Klinger, pittore e scultore tedesco
Umberto Klinger, aviatore e dirigente d'azienda italiano
William Klinger, storico croato